Waldkirchen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Waldkirchen, Grünhainichen – en ort i Grünhainichen, Sachsen, 
 Waldkirchen, Lengenfeld – en ort i Lengenfeld, Sachsen, 
 Waldkirchen, Bayern – en kommun i Niederbayern,